Marconesi – abitanti di Marcon
Marconesi – abitanti di Marconia